

1 июля

2 июля 
 Мелентьева, Мария Владимировна (19) — Герой Советского Союза.

3 июля

4 июля 
 Сикорский, Владислав (62) — польский военачальник и политик, генерал брони (генерал-полковник), глава правительства Польши в эмиграции; погиб в авиакатастрофе вместе с дочерью.

5 июля 
 Бутырин, Иван Ульянович (24) — Герой Советского Союза.
 Ванахун, Манзус — Герой Советского Союза.
 Гагкаев, Алихан Андреевич (26) — Герой Советского Союза.
 Залевский, Владимир Николаевич (24) —лётчик-истребитель, командир звена 157-го истребительного авиационного полка (ВВС 4-й ударной армии, Калининский фронт), лейтенант. Герой Советского Союза.
 Карабулин, Николай Михайлович (24) — Герой Советского Союза.
 Маминов, Александр Иванович (31) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Иван Дмитриевич (26) — Герой Советского Союза.
 Усанин, Илья Афанасьевич (25) — Герой Советского Союза.
 Яценевич, Виктор Антонович (19) — Герой Советского Союза.

6 июля 
 Бельгин, Андрей Антонович (22) — Герой Советского Союза.
 Пётр Волков (22) — Герой Советского Союза.
 Горовец, Александр Константинович (28) — Герой Советского Союза, заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного полка (8-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) гвардии старший лейтенант.
 Илясов, Иван Васильевич (30) — Герой Советского Союза.
 Чеботарев, Дмитрий Федорович — Герой Советского Союза.
 Шаландин, Вальдемар Сергеевич (18) — командир взвода 1-й гвардейской танковой бригады (1-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Василий Николаевич (33) — Герой Советского Союза.
 Молчанов, Евгений Михайлович — Герой Советского Союза.
 Петров, Алексей Иванович — Герой Советского Союза.
 Попудренко, Николай Никитич (36) — Герой Советского Союза.
 Чепрасов, Михаил Максимович — Герой Советского Союза.
 Черненко, Василий Фёдорович (18) — Герой Советского Союза.

7 июля 
 Власов, Алексей Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Зинченко, Иван Трофимович — Герой Советского Союза.
 Мироненко, Виктор Арсентьевич (23) — Герой Советского Союза.
 Николаенков, Александр Игнатьевич (23) — Герой Советского Союза.
 Сапунов, Алексей Дмитриевич (22) — Герой Советского Союза.
 Седов, Константин Степанович — Герой Советского Союза.
 Фомин, Михаил Сергеевич (19) — Герой Советского Союза.
 Шапарь, Григорий Иванович (21) — советский офицер, Герой Советского Союза.

8 июля 
 Бальц, Вера Александровна — российский и советский почвовед-географ.
 Беляев, Ириней Фёдорович (28) — Герой Советского Союза.
 Востриков, Тимофей Иванович — Герой Советского Союза.
 Докукин, Иван Архипович (23) — Герой Советского Союза.
 Игишев, Георгий Иванович (21) — Герой Советского Союза.
 Кобзарь, Яков Трофимович — Герой Советского Союза.
 Малов, Михаил Семёнович (29) — Герой Советского Союза.
 Потапов, Михаил Феофанович (22) — Герой Советского Союза.
 Серебрянников, Александр Георгиевич — Герой Советского Союза.
 Токарев, Моисей Степанович (29) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, майор авиации.

9 июля 
 Даулитбеков, Амантай (25) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ерохин, Алексей Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Уваров, Василий Тимофеевич (24) — Герой Советского Союза.

10 июля 
 Деревянко, Алексей Акимович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жуков, Александр Петрович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Козьяков, Николай Дмитриевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

11 июля 
 Блинов, Константин Минаевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кошкаров, Григорий Никифорович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сонин, Иван Егорович (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

12 июля 
 Алексеев, Николай Михайлович — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 64-го гвардейского истребительного авиационного полка 4-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Брянского фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), гвардии младший лейтенант. Погиб в Курской битве
 Баронов, Константин Фёдорович (62) — российский военный, советский военачальник, генерал-майор, командующий 45 и 47 армиями.
 Конорев, Иван Алексеевич — командир танкового взвода, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Кукунин, Сергей Александрович — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Ломакин, Алексей Максимович (45) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Маринченко, Николай Данилович (31) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Мартехов, Василий Фёдорович (26) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

13 июля 
 Мельникайте, Мария Иозовна (20) — участница партизанского движения в Литве в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза.
 Мошин, Александр Фёдорович (25) — Герой Советского Союза.
 Хренов, Пётр Дмитриевич (23) — Герой Советского Союза
 Шморелль, Александр (25) — один из основателей немецкой антифашистской группы сопротивления, называвшейся «Белая роза»; гильотинирован.
 Шпетный, Павел Иванович — Герой Советского Союза.
 Хубер, Курт (49) — участник «Белой розы», преподаватель университета, где учились создатели антифашистской организации; гильотинирован.

14 июля 
 Боровиченко, Мария Сергеевна (17) — Герой Советского Союза.
 Лапшов, Афанасий Васильевич (50) — Герой Советского Союза.

15 июля 
 Баевский, Ян Антонин — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах, мученик. Умер от тифа в Освенциме.
 Патраков, Александр Фёдорович (33) — Герой Советского Союза.

16 июля 
 Виттенберг, Ицхак — первый командир еврейского подполья в Вильнюсском гетто.
 Бернацкий, Михаил Владимирович (67) — российский учёный-экономист. Министр финансов Временного правительства.]
 Прудкий, Николай Петрович (21) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Ульянов, Дмитрий Ильич (68) — известный революционер и партийный деятель, младший брат известных революционеров Александра и Владимира Ульяновых.
 Ушаков, Константин Петрович — советский военачальник, кавалерист, комдив.
 Хряев, Василий Ильич (27) — Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

17 июля 
 Алёшкин, Александр Иванович — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир миномётной роты 142-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта. Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Погиб в Курской битве.
 Гуськов, Гавриил Гаврилович (20) — Герой Советского Союза.
 Куракин, Николай Семёнович (28) — Герой Советского Союза.
 Любимов-Ланской, Евсей Осипович — российский и советский актёр, театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Лягин, Виктор Александрович (34) — чекист, советский разведчик, капитан, Герой Советского Союза (посмертно).

18 июля 
 Лорченко, Леонид Дмитриевич (17) — Герой Советского Союза.

19 июля 
 Буданова, Екатерина Васильевна (26) — Герой Российской Федерации (1993, посмертно), лётчик-истребитель, гвардии старший лейтенант.
 Вострухин, Пётр Михайлович (22) — Герой Советского Союза, стрелок, лейтенант.
 Ежков, Валентин Фёдорович (21) — Герой Советского Союза.
 Ермак, Владимир Иванович (19) — Герой Советского Союза, стрелок, лейтенант.
 Лебедев, Алексей Иванович — Герой Советского Союза.
 Пухала, Иосиф Ахиллес (32) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Резник, Фёдор Григорьевич (23) — Герой Советского Союза.
 Скляр, Григорий Аникеевич — Герой Советского Союза.
 Стэмпень, Кароль Германь (32) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Черезов, Аркадий Степанович (20) — Герой Советского Союза.
 Чигин, Леонид Сергеевич (33) — Герой Советского Союза.

20 июля 
 Бова, Ефим Ермолаевич — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Брацюк, Николай Захарович (34) — советский офицер, танкист в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Восканян, Арус Тиграновна (54) — советская армянская актриса, Народная артистка Армянской ССР. Умерла от брюшного тифа.

21 июля 
 Зверинцев, Николай Михайлович — Герой Советского Союза.

22 июля 
 Зуб, Николай Антонович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ломакин, Василий Андреевич (43) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пименов, Иван Тимофеевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Примак, Николай Алексеевич (18) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сечкин, Александр Кириллович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Трубин, Иван Степанович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Хирков, Степан Игнатьевич (40) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Шуклин, Илья Захарович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Яковлев, Михаил Иванович (32) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

23 июля 
 Моченков, Леонид Иванович (30) — Герой Советского Союза.
 Спивак, Моисей Лейвикович (24) — участник Великой Отечественной войны, адъютант командира 409-го стрелкового полка (137-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт), Герой Советского Союза, лейтенант.
 Татаринов, Леонид Михайлович (19) — Герой Советского Союза.

24 июля 
 Морозов, Иван Константинович (19) — Герой Советского Союза.
 Ошмарин, Иван Константинович (23) — Герой Советского Союза.
 Ратников, Пётр Петрович — Герой Советского Союза.
 Шушин, Иван Фёдорович (19) — Герой Советского Союза.

25 июля 
 Баймагамбетов, Султан Биржанович (21) — командир пулеметного отделения 147-го стрелкового полка (43-я стрелковая дивизия, 67-я армия, Ленинградский фронт), старший сержант, Герой Советского Союза Хпосмертно) (1944). Закрыл своей грудью амбразуру пулемёта.
 Бисеров, Кузьма Фёдорович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Варламов, Николай Гаврилович (36) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Губарь, Александр Герасимович — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Овчинников, Григорий Семёнович (45) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Силантьев, Михаил Васильевич (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

26 июля 
 Степанов, Олег Николаевич (18) — Герой Советского Союза.

27 июля 
 Батюк, Николай Филиппович (37) — советский военачальник, командир 284 стрелковой дивизии. Умер от разрыва сердца.
 Смирнов, Владимир Васильевич (40) — Герой Советского Союза.
 Талалушкин, Николай Степанович — Герой Советского Союза.
 Химушин, Николай Фёдорович — Герой Советского Союза.

28 июля 
Деревянко Иван Федорович

29 июля 
 Самохин, Пётр Филатович (31) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

30 июля 
 Глазов, Николай Елизарович (23) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

31 июля 
 Татаркин, Пётр Евпсифович — Герой Советского Союза.
 Эйтингон, Макс (62) — психоаналитик, один из первых и наиболее преданных учеников Фрейда, основатель ряда психоаналитических обществ, издательств, библиотек и институтов, организатор психоаналитического обучения.